Лара () — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
 Лара — штат на северо-западе Венесуэлы.
 Лара (Ирландия) — деревня в Ирландии.

Имя 
 Лара — уменьшительная форма от женского имени Лариса.

Носители фамилии 
 Лара, Александра Мария (настоящее имя Александра Плэтэряну, род. 1978) — германская актриса румынского происхождения.
 Лара, Альфонсо (1946—2013) — чилийский футболист, полузащитник.
 Лара, Брайан (род. 1969) — тринидадский игрок в крикет.
 Лара, Вики (более известна как Ви́ки Герре́ро; род. 1968) — менеджер в профессиональном рестлинге.
 Лара, Джо (1962—2021) — актёр и музыкант.
 Лара, Диохенес (1902—1971) — боливийский футболист.
 Лара, Кристиан (род. 1980) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Кито».
 Лара, Лусио (1929—2016) — ангольский коммунистический политик, первый генсек МПЛА.
 Лара, Освальдо (род. 1955) — кубинский спринтер.
 Лара, Рауль (род. 1973) — мексиканский футболист, центральный полузащитник.
 Лара Бонилья, Родриго (1946—1984) — министр юстиции Колумбии (1983—1984).
 Лара Креспо, Луис (1937—1959) — кубинский военный, командир антикастровского вооружённого формирования.
 Лара, Хорхе Сальвадор (1926—2012) — эквадорский учёный и дипломат.
 Лара, Эрисланди (род. 1983) — кубинский боксёр-профессионал.
 Акоста-и-Лара, Армандо (1920—1972) — уругвайский крайне правый политик.
 Гутьеррес де Лара, Бернардо (1774—1841) — мексиканский государственный деятель.
 Кастильо Лара, Росалио Хосе (1922—2007) — венесуэльский куриальный кардинал, салезианец.

См. также 
 Дом де Лара — феодальный род из Испании.
 Лар
 Ларра
 Лары